Se conoce como hurgón o allegador a un instrumento utilizado para atizar la lumbre. 

Consiste en una varilla de hierro que termina en un extremo en forma de codillo. De él se servían los fogoneros para agitar el carbón del hogar o recogerlo y reunirlo en un solo punto bien con objeto de dejar espacio para mayor cantidad de combustible, bien para mitigar el calor y disminuir la producción de vapor. 

De menor tamaño, lo usaban también los herreros para el manejo y arreglo del carbón en las forjas.

Referencias
Diccionario general de arquitectura é iǹgeniería ..., Pelayo Clairac y Saenz, 1877

Herramientas manuales